Federico Cervelli (1625/1638-1700) – pittore italiano
 Francisco Cervelli (1986) – giocatore di baseball venezuelano naturalizzato italiano
 Michele Cervelli (1791-1870) – architetto e ingegnere italiano